Court House Crooks é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1915. Conta com Harold Lloyd em um papel não creditado.

Elenco 
Ford Sterling - Promotor
Charles Arling - Juiz
Minta Durfee - Esposa do juiz
Doris Baker - (não creditada)
Billie Bennett - Mãe (não creditada)
Harold J. Binney - (não creditado)
Louise Carver - (não creditada)
Patrick Kelly - (não creditado)
Harold Lloyd - Jovem desempregado (não creditado)

Ligações externas 
  

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos